Miejscowości w USA:
 Laconia – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Laconia – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap

Statki:
 RMS Laconia – brytyjski statek pasażerski w służbie 1912-1917, zatopiony przez U-Boota U-50 w 1917
 RMS Laconia – brytyjski statek pasażerski w służbie 1922-1942, zatopiony przez U-Boota U-156 w 1942

Zobacz też 
 Incydent Laconii
 Lakonia